Ferencváros se poate referi la:

Ungaria
Ferencváros, sectorul al IX-lea al orașului Budapesta.
Ferencvárosi Torna Club, un club sportiv situat în Ferencváros.